Unterau heißen folgende geographische Objekte:

 Unterau (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Unterau (Berchtesgaden), Ortsteil der Stadt Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Unterau (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unterau (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern mit Burgstall Unterau 
 Unterau (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unterau (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Unterau (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Unterau (Pölzig), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Pölzig, Landkreis Greiz, Thüringen
 Unterau (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Unterau (Schlehdorf), Ortsteil der Gemeinde Schlehdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Unterau (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern

 Unterau (Gemeinde Kapelln), Ortschaft in der Gemeinde Kapelln, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Unterau (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Unterau (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Unterau (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Unterau (Franzensfeste), ehemaliges Dorfes unterhalb der Franzensfeste, Südtirol (siehe Franzensfester Stausee)
 Unterau, Alternativname des Dorfs St. Jakob (Leifers), Südtirol

Siehe auch:
 Oberau (Begriffsklärung)
 Unterauel
 Untere Au